Буте́нко — українське прізвище, походить від слова бут, що означає — бранець насильно обернений в іслам.

Відомі носії 

 Бутенко Анатолій Іванович — народний депутат України 1-го скликання.
 Бутенко Борис Аполлонович — міністр шляхів сполучень Української Держави.
 Бутенко Володимир Сергійович — радянський футболіст.
 Бутенко Галина Юхимівна — український науковець, доктор медичних наук.
 Бутенко Геннадій Михайлович — український геронтолог, патофізіолог, імунолог.
 Бутенко Георгій Андрійович — голова Верховного Суду України
 Бутенко Григорій Прокопович — український радянський партійний діяч, депутат Верховної Ради УРСР.
 Бутенко Євген Володимирович — український економіст.
 Бутенко Євген Павлович — український прозаїк і краєзнавець.
 Бутенко Зоя Андріївна — вчений-онколог, академік НАН України.
 Бутенко Іван Пилипович — український і російський оперний співак (бас).
 Бутенко Іван Юхимович — Герой Радянського Союзу.
 Бутенко Леонід Михайлович (1948—2018) — український хоровий диригент.
 Бутенко Леонід Якович — український радянський діяч.
 Бутенко Микола Валерійович (1990—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бутенко Михайло Петрович — лауреат Шевченківської премії, заслужений працівник житлово-комунального господарства Української РСР.
 Бутенко Олександр Вікторович — український боєць змішаного стилю.
 Бутенко Олена Іванівна — російська актриса.
 Бутенко Остап Якович — кобзар.
 Бутенко Петро Ерастович — земський діяч, київський міський голова в 1919 році, учасник організацій російської білогвардійської еміграції.
 Бутенко Роман Анатолійович — український футболіст.
 Бутенко Сергій Олександрович — радянський футболіст і російський тренер.
 Бутенко Степан — козацький державний та військовий діяч, білоцерківський полковник.
 Бутенко Юрій Ілліч — український учений, фахівець у галузі теоретичної механіки.

Українські прізвища